Одесский район:
 Одесский район — район в Одесской области Украины.
 Одесский район — район в Омской области России.